

Elementele 119-172 și 184 

Elementele cu numărul atomic de la 119 și până la 184 sunt doar prezise, fiind încadrate într-un presupus bloc g. Pentru elementele 119-172 și 184, seria și configurația chimică pot fi găsite aici. 

{|
| colspan="3" | Element chimic || Serie chimică || Configurație electronică(prezisă)
|-bgcolor="#ff6666"
|| 119 || Uue || Ununennium || Metal alcalin || [Uuo] 8s1
|-bgcolor="#ffdead"
|| 120 || Ubn || Unbinilium || Metal alcalino-pământos || [Uuo] 8s2
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 121 || Ubu || Unbiunium || Superactinid || [Uuo] 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 122 || Ubb || Unbibium || Superactinid || [Uuo] 7d1 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 123 || Ubt || Unbitrium || Superactinid || [Uuo] 6f1 7d1 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 124 || Ubq || Unbiquadium || Superactinid || [Uuo] 6f3 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 125 || Ubp || Unbipentium || Superactinid || [Uuo] 5g1 6f3 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 126 || Ubh || Unbihexium || Superactinid || [Uuo] 5g2 6f2 7d1 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 127 || Ubs || Unbiseptium || Superactinid || [Uuo] 5g3 6f2 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 128 || Ubo || Unbioctium || Superactinid || [Uuo] 5g4 6f2 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 129 || Ube || Unbiennium || Superactinid || [Uuo] 5g5 6f2 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 130 || Utn || Untrinilium || Superactinid || [Uuo] 5g6 6f2 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 131 || Utu || Untriunium || Superactinid || [Uuo] 5g7 6f2 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 132 || Utb || Untribium || Superactinid || [Uuo] 5g8 6f2 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 133 || Utt || Untritrium || Superactinid || [Uuo] 5g8 6f3 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 134 || Utq || Untriquadium || Superactinid || [Uuo] 5g8 6f4 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 135 || Utp || Untripentium || Superactinid || [Uuo] 5g9 6f4 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 136 || Uth || Untrihexium || Superactinid || [Uuo] 5g10 6f4 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 137 || Uts || Untriseptium || Superactinid || [Uuo] 5g11 6f3 7d1 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 138 || Uto || Untrioctium || Superactinid || [Uuo] 5g12 6f3 7d1 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 139 || Ute || Untriennium || Superactinid || [Uuo] 5g13 6f2 7d2 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 140 || Uqn || Unquadnilium || Superactinid || [Uuo] 5g14 6f3 7d1 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 141 || Uqu || Unquadunium || Superactinid || [Uuo] 5g15 6f2 7d2 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 142 || Uqb || Unquadbium || Superactinid || [Uuo] 5g16 6f2 7d2 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 143 || Uqt || Unquadtrium || Superactinid || [Uuo] 5g17 6f2 7d2 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 144 || Uqq || Unquadquadium || Superactinid || [Uuo] 5g18 6f1 7d3 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 145 || Uqp || Unquadpentium || Superactinid || [Uuo] 5g18 6f3 7d2 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 146 || Uqh || Unquadhexium || Superactinid || [Uuo] 5g18 6f4 7d2 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 147 || Uqs || Unquadseptium || Superactinid || [Uuo] 5g18 6f5 7d2 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 148 || Uqo || Unquadoctium || Superactinid || [Uuo] 5g18 6f6 7d2 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 149 || Uqe || Unquadennium || Superactinid || [Uuo] 5g18 6f6 7d3 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 150 || Upn || Unpentnilium || Superactinid || [Uuo] 5g18 6f6 7d4 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 151 || Upu || Unpentunium || Superactinid || [Uuo] 5g18 6f8 7d3 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 152 || Upb || Unpentbium || Superactinid || [Uuo] 5g18 6f9 7d3 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 153 || Upt || Unpenttrium || Superactinid || [Uuo] 5g18 6f11 7d2 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 154 || Upq || Unpentquadium || Superactinid || [Uuo] 5g18 6f12 7d2 8s2 8p
|-bgcolor="#d1ddff"
|| 155 || Upp || Unpentpentium || Superactinid || [Uuo] 5g18 6f13 7d2 8s2 8p
|-bgcolor="#ffc0c0"
|| 156 || Uph || Unpenthexium || Metal de tranziție || [Uuo] 5g18 6f14 7d2 8s2 8p
|-bgcolor="#ffc0c0"
|| 157 || Ups || Unpentseptium || Metal de tranziție || [Uuo] 5g18 6f14 7d3 8s2 8p
|-bgcolor="#ffc0c0"
|| 158 || Upo || Unpentoctium || Metal de tranziție || [Uuo] 5g18 6f14 7d4 8s2 8p
|-bgcolor="#ffc0c0"
|| 159 || Upe || Unpentennium || Metal de tranziție || [Uuo] 5g18 6f14 7d4 8s2 8p 9s1
|-bgcolor="#ffc0c0"
|| 160 || Uhn || Unhexnilium || Metal de tranziție || [Uuo] 5g18 6f14 7d5 8s2 8p 9s1
|-bgcolor="#ffc0c0"
|| 161 || Uhu || Unhexunium || Metal de tranziție || [Uuo] 5g18 6f14 7d6 8s2 8p 9s1
|-bgcolor="#ffc0c0"
|| 162 || Uhb || Unhexbium || Metal de tranziție || [Uuo] 5g18 6f14 7d8 8s2 8p
|-bgcolor="#ffc0c0"
|| 163 || Uht || Unhextrium || Metal de tranziție || [Uuo] 5g18 6f14 7d9 8s2 8p
|-bgcolor="#ffc0c0"
|| 164 || Uhq || Unhexquadium || Metal de tranziție || [Uuo] 5g18 6f14 7d10 8s2 8p
|-bgcolor="#ff6666"
|| 165 || Uhp || Unhexpentium || Metal alcalin || [Uuo] 5g18 6f14 7d10 8s2 8p 9s1
|-bgcolor="#ffdead"
|| 166 || Uhh || Unhexhexium || Metal alcalino-pământos|| [Uuo] 5g18 6f14 7d10 8s2 8p 9s2
|-bgcolor="#cccccc"
|| 167 || Uhs || Unhexseptium || Metal de post-tranziție || [Uuo] 5g18 6f14 7d10 8s2 8p 9s2 9p
|-bgcolor="#cccccc"
|| 168 || Uho || Unhexoctium || Metal de post-tranziție || [Uuo] 5g18 6f14 7d10 8s2 8p 9s2 9p
|-bgcolor="#cccccc"
|| 169 || Uhe || Unhexennium || Metal de post-tranziție || [Uuo] 5g18 6f14 7d10 8s2 8p 8p 9s2 9p
|-bgcolor="#cccccc"
|| 170 || Usn || Unseptnilium || Metal de post-tranziție || [Uuo] 5g18 6f14 7d10 8s2 8p 8p 9s2 9p
|-bgcolor="#e7ff8f"
|| 171 || Usu || Unseptunium || Nemetal diatomic || [Uuo] 5g18 6f14 7d10 8s2 8p 8p 9s2 9p
|-bgcolor="#c0ffff"
|| 172 || Usb || Unseptbium || Gaz nobil || [Uuo] 5g18 6f14 7d10 8s2 8p 8p 9s2 9p
|-bgcolor="#c6dd9d"
|| 173 || Ust || Unsepttrium || Eka-Superactinid || [Usb] 6g1
|- bgcolor="#c6dd9d"
|| 174–183 || ... || ... || Eka-Superactinide || ... 
|-bgcolor="#c6dd9d"
|| 184 || Uoq || Unoctquadium || Eka-Superactinid || [Usb] 6g5 7f4 8d3
|}

Vezi și
Tabelul periodic al elementelor
Tabelul periodic al elementelor (standard)
Tabelul periodic al elementelor (lărgit)

Tabelul periodic al elementelor